Die Serie B 1936/37 war die 3. Spielzeit der italienischen Fußball-Liga Serie B. Begonnen hatte die Saison am 20. September 1931. Der letzte Spieltag war der 12. Juni 1932. Neben Erstligaabsteiger US Palermo stiegen der Calcio Padova in die Serie A 1932/33 auf. In die Prima Divisione 1932/33 mussten Udinese Calcio, US Lecce und FC Parma absteigen.

Saison 1931/32

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle

Siehe auch 
 Serie A 1931/32

Weblinks 
 Italy 1931/32

1931
Fußballsaison 1931/32